Aguiar da Beira (gemeente)
 Aguiar da Beira (freguesia)